Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 1996/97 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 1996/97 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht begrenzt. Während Le Cavalier Differdange mit 11 Spielern auskam, setzte die zweite Mannschaft von Gambit Bonnevoie 19 Spieler ein. Insgesamt kamen 118 Spieler zum Einsatz, von denen 15 alle Wettkämpfe mitspielten.

Punktbester Spieler mit 7,5 Punkten aus 9 Partien war Timothy Upton (Gambit Bonnevoie), je 7 Punkte aus 10 Partien erzielten Pierre Blaeser (Gambit Bonnevoie) und Claude Kaber (Le Cavalier Belvaux).

Mit Thomas Pähtz, Pedro Magalhaes (beide Gambit Bonnevoie), Bernard Simon, Christophe Wagener (beide Cercle d'échecs Dudelange), Paul Oberweis (De Sprénger Echternach), Jacques Nilles, Alphonse Weber (beide Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen) und Emmanuel Bricard (Bissen) erreichten acht Spieler 100 %, wobei Oberweis drei Partien spielte, die übrigen Genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1996; BEL = Belgien, DEN = Dänemark, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, LUX = Luxemburg, RUS = Russland, SCO = Schottland
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Gambit Bonnevoie I. Mannschaft

Cercle d'échecs Dudelange

Le Cavalier Differdange

De Sprénger Echternach

Le Cavalier Belvaux

Cercle d'échecs Philidor Dommeldange-Beggen

Gambit Bonnevoie II. Mannschaft

Bissen

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 6 Spieler von Gambit Bonnevoie wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Ihre Ergebnisse werden separat für beide Mannschaften aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei Cercle d'échecs Dudelange (französisch)

Schach (Luxemburg)
Schach 1996
Schach 1997
Wikipedia:Liste